Kompaktor bezeichnet:
 Müllverdichter, eine spezielle Bauart von Radladern, mit denen Abfall auf Deponien verteilt und verdichtet wird
 eine funktionelle Einheit mancher Leergutautomaten, die für eine bessere Platzausnutzung der zurückgegebenen Einwegflaschen sorgt